De Rally van Groot-Brittannië 1975, officieel 24th Lombard RAC Rally, was de 24ste editie van de Rally van Groot-Brittannië en de tiende en laatste ronde van het Wereldkampioenschap Rally in 1975. Het was de 31ste rally in het FIA Wereldkampioenschap Rally.

Resultaten

Statistieken

Klassementsproef winnaars

Overzicht

Stand

Constructeurskampioenschap

Externe links
 Resultaten op Rallybase.nl
 Resultaten op Juwra.com

Grootbr
Rally van Groot-Brittannië